El término Acompáñame puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Acompáñame, película musical española de 1966;
 a Acompáñame, telenovela mexicana de 1977;
 a Acompáñame, musical peruano estrenado en 2006;
 a Acompáñame, álbum de Rocío Dúrcal;
 a Acompáñame, álbum de Yuri y Mijares.